Янцо Віктор Степанович — український композитор і музикант.
 Янцо Павло Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2017.
Прізвища